Claude de Saint-Simon steht für:
 Claude de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1607–1693), 1. Herzog von Saint-Simon, Vater des Memoirenschreibers Saint-Simon
 Claude Charles de Rouvroy de Saint Simon (1695–1760), Bischof von Noyon, dann Bischof von Metz
 Claude-Anne de Rouvroy de Saint Simon (1743–1819), General und Politiker
 Claude de Rouvroy de Saint-Simon (Oberst) (1752–1811), französischer Oberst während Revolution und Kaiserreich
 Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760–1825), Philosoph und Gründer des Saint-Simonismus

Begriffsklärung